"Huasco", palavra formada pela junção de duas palavras, uma quíchua (huas - ouro) e outra mapuche, (co - rio), pode significar:

 Huasco, comuna chilena
 Huasco (província), província na Região de Atacama
 Rio Huasco

Desambiguações de topônimos